Ashley Graham – modella statunitense
 Ashley Graham – rugbista a 13 australiano
 Ashley Graham – personaggio di Resident Evil